Een verkeersweg:
N238 (België)
N238a (België)
N238 (Nederland), zie Provinciale weg 238
N-238 (Spanje)
N238 (Zwitserland)